Bicicleta puede referirse a:

Bicicleta, vehículo de dos ruedas impulsado por pedales.
Bicicleta estática, tipo de bicicleta.
Bicicleta eléctrica, tipo de bicicleta.
Bicicleta (álbum), álbum de Serú Girán.
Bicicleta (fútbol), una jugada en el fútbol.
Bicicleta (revista), revista española.
Bicicletas (banda), un grupo de rock argentino.
La bicicleta, película española de 2006.
La Bicicleta, revista chilena de los años ochenta.
La Bicicleta, tango de El Tío de la Tiza.
«La bicicleta» (canción), interpretada por Carlos Vives y Shakira.
Las bicicletas, polka tradicional mexicana del periodo pofirista de este país.